Осиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Осиновская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Осиновская волость (Верхне-Уссурийский участок) — в составе Приморской области
 Осиновская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Осиновская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии